Ємцев — російське прізвище.

Відомі носії:
 Ємцев Михайло Тихонович (1930—2003) — російський радянський письменник-фантаст і радянський дисидент.
 Ємцев Олег Павлович (1951—2011) — український комік, актор.

Російські прізвища